Schmittinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Schmittinger (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Klaus Schmittinger (* 1950), deutscher Tischtennisspieler und -trainer